Onnen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Onnen (1904–1966), deutscher Jurist und Politiker (FDP), MdB
 Corinna Onnen (* 1962), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Eike Onnen (* 1982), deutscher Leichtathlet 
 Gerrit Onnen (1873–1948), deutscher Maler
 Imke Onnen (* 1994), deutsche Hochspringerin
 Robert Onnen (1887–1968), deutscher Politiker (SPD)